Gladstone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gladstone Township (Illinois)
 Gladstone Township (North Dakota)